Cramponne-toi Jerry –  en version originale – est un film américain réalisé par George Marshall, sorti en 1969.

Synopsis 
Après que son médecin et son meilleur ami lui aient dit qu'il était atteint d'une maladie incurable, Peter Ingersoll décide de vivre le reste de sa vie à 100% et de dépenser sans compter. Il s'avère pourtant qu'il ne soit pas en train de mourir.

Fiche technique 

 Titre : Cramponne-toi Jerry
 Titre original : 
 Réalisation : George Marshall
 Scénario : Rod Amateau
 Monteur : Russel Wiles
 Assistant monteur : Joe Luciano
 Musique : Nick Stabile
 Direction artistique : John Beckman
 Assistant direction artistique : Hal Bell
 Directeur de la photographie : W. Wallace Kelley
 Montage : Russel Wiles 
 Chef décorateur : Frank Tuttle
 Société de production : Columbia Pictures Corporation,Jerry Lewis Enterprises 
 Producteur : Jerry Lewis
 Distributeur : Jerry Lewis Enterprises 
 Pays d'origine : États-Unis
 Langue : anglais
 Format : Couleurs (Technicolor)
 Genre : Comédie
 Durée : 1h27
 Date de sortie : 1969

Distribution 
 Jerry Lewis (VF : Jacques Dynam) : Peter Ingersoll 
 Peter Lawford :  Scott Carter
 Anne Francis : Nancy Ingersoll
 Pedro Gonzalez Gonzalez : Perfecto 
 Jennifer Edwards : Jennifer 
 Eleanor Audley :  Durham
 Kathleen Freeman (V.F : Jacqueline Porel) : la baby-sitter
Acteurs non crédités :
 Murray Alper : un membre de la commission d'enquête
 Byron Foulger : l'entrepreneur des pompes funèbres
 Gilchrist Stuart : le gérant de nuit

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1969
Comédie américaine
Film réalisé par George Marshall